Гала́нов (женская форма — Гала́нова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Галанов, Борис Ефимович (настоящая фамилия Галантер; 1914—2000) — советский и российский литературный критик, литературовед, репортёр.
 Галанов, Виктор Дмитриевич (1878—1937) — башкирский революционный деятель и Герой Труда.
 Галанов, Геннадий Васильевич (1922—1981) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Галанов, Максим Николаевич (род. 1974) — российский хоккеист, тренер.
 Галанов, Михаил Маркович (род. 1964) — российский историк.
 Галанов, Павел Иванович (1922—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Галанов, Тамир Бадмаевич (род. 1989) — российский боксёр.
 Галанов, Цырен Раднаевич (1932—2009) — бурятский писатель и поэт.

 Галанова, Лидия Андреевна (1876—1956) — Герой Труда.

См. также 
 Галаново
 Галатов
 Галахов